Příjmení Jirous/Jirousová nosí tyto osobnosti:

 Františka Jirousová (* 1980) – česká spisovatelka a knižní redaktorka
 Ivan Martin Jirous (1944 – 2011), český básník, publicista a výtvarný kritik
 Taťána Jirousová, (* 1954), česká politička, poslankyně PSP za KSČM
 Tobiáš Jirous (* 1972), český herec, spisovatel a hudebník
 Věra Jirousová (1944–2011) – česká historička umění a básnířka

Podobná příjmení 
 Jirouš